Yulin (Guangxi), een stad in de Chinese provincie Guangxi
 Yulin (Shaanxi), een stadsprefectuur in de Chinese provincie Shaanxi